Bronisław Geremek (1932-2008) – polski historyk-mediewista i polityk
 Hanna Geremek (1930-2004) – polska uczona, historyk, żona prof. Bronisława Geremka
 Agora Bronisław Geremek